Tatanka steht für:

 den Namen des berühmten Indianers Sitting Bull (Tatanka Yotanka)
 die lakota Bezeichnung für den Amerikanischen Bison (Bos bison)
 den Ringnamen des Wrestlers Christopher Chavis (* 1961)
 DJ Tatanka, den Namen eines italienischen DJs und Musikproduzenten
 einen polnischen Longdrink aus Żubrówka und Apfelsaft